Christoph Staude – compositore tedesco
 Hans-Joachim Staude – pittore tedesco
 Keanu Staude – calciatore tedesco